Camerino – comune italiano delle Marche
 Camerino – locale dell'edificio teatrale adibito al trucco ed alla vestizione dell'attore
 Camerino di negozio – piccolo ambiente riservato dove provare gli abiti
 Camerino virtuale – applicazione che permette di provare sulla figura del cliente i vestiti

Persone 
 Roberta di Camerino (Giuliana Coen Camerino) – stilista italiana
 Servio Sulpicio Camerino Cornuto – console romano nel 500 a.C.
 Servio Sulpicio Camerino Cornuto – console romano nel 461 a.C. e decemviro nel 451 a.C.
 Servio Sulpicio Camerino – consul suffectus romano nel 393 a.C. e tribuno consolare nel 391 a.C.
 Servio Sulpicio Camerino Rufo – console romano nel 345 a.C.